Резаи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Резаи, Алиреза (род. 1976) — иранский борец вольного стиля.
 Резаи, Араван (род. 1987) — французская теннисистка.
 Резаи, Гасем (род. 1985) — иранский борец греко-римского стиля.
 Резаи, Кавех (род. 1992) — иранский футболист.
 Резаи, Рахман (род. 1975) — иранский футболист.